Аксиоматика Бахмана —  система аксиом нейтральной и Евклидовой геометрий, построенная на понятии групп движений. 
Предложенная Фридрихом Бахманом.

Обозначения
Переместительность двух элементов в группе, то есть выполнение тождества   будет обозначаться ; при этом  означает 
одновременное выполнение , ,  и .

Дана группа  с выделенной инвариантной системой образующих   состоящая из инволютивных элементов.
Элементы из  обозначаются малыми латинскими буквами.
Те инволютивные элементы из , которые представимы как произведение двух элементов из  (то есть элементы вида , где ) обозначаются большими латинскими буквами.

Нейтральная геометрия

Аксиома 1. Для любых ,  найдется  такой, что  .

Аксиома 2. Из  следует, что  или .

Аксиома 3. Если , то существует элемент  такой,что .

Аксиома 4. Если , то существует элемент  такой,что .

Аксиома D. Существуют  такие, что , и не имеет места ни одно из соотношений , , .

Связь с обычными аксиомами
Этой системе аксиом удовлетворяют группы  евклидовой и неевклидовых плоскостей, если принять за  множество осевых симметрии.
При этом те инволютивные элементы группы, которые представимы как произведение двух элементов из , окажутся при этом центральными симметриями.

Таким образом множество  можно отождествить с множеством прямых на плоскости, а множество инволютивных элементов группы представимых как произведение двух элементов из  с множеством точек.

При этом, 
соотношение  означает то что точка  лежит на прямой .
соотношение  означает то что прямая  перпендикулярна прямой ; 
в этом случае  есть точка пересечения  и .

Евклидова геометрия

Система для евклидовой геометрии пополняется двумя аксиомами

Аксиома R. Из  и  следует .

Аксиома V. Для любых  всегда найдется , что , или найдется такая прямая , что .

Примечания 

Основания геометрии